Туризм — основной сектор экономики Багамских Островов, на его долю приходится около 60 % валового внутреннего продукта. С туристическим бизнесом прямо или косвенно связана примерно половина занятого населения.

Географические и природные условия 
Субтропический и тропический климат, многочисленные естественные песчаные пляжи, коралловые рифы в относительно хорошем состоянии и прочие климатические и природные условия Багамских островов располагают к рекреационному использованию их территории. Географическая близость к США (ближайшая точка Багам находится примерно в 80 км от полуострова Флорида) позволяет наладить удобное транспортное сообщение как по воздуху, так и по воде.

Исторические предпосылки 
Основным историческим событием, повлиявшим на развитие туристической отрасли Багамских Островов, стала революция на Кубе. Куба, традиционно являвшаяся местом отдыха граждан США, стала недоступной для въезда, поэтому в поисках альтернативы в Карибском регионе внимание американских туристов переключилось на Багамы. В настоящее время подавляющее большинство въезжающих на Багамы туристов — граждане США.

Типы туризма

Пляжный отдых 
На Багамах большой выбор пляжей и пляжных отелей крупных мировых цепочек. Популярен отдых на островах Нью-Провиденс, Большая Багама, Лонг-Айленд, Эльютера и т. д.

Рыбалка 

Багамы считаются одним из успешных направлений рыболовного туризма. В водах Багамских островов представлены, практически, все рыбы Карибского бассейна. Рифы у острова Андрос пользуются популярностью у рыбаков в том числе и трофейной рыбалки.

Активный отдых 
На Багамах развиты все виды водного спорта и активного отдыха, в том числе сёрфинг, виндсёрфинг, кайтинг, парусный спорт и т. д.

На Багамах сооружено несколько гольф-полей мирового уровня.

Дайвинг и сноркелинг 

Багамы — признанное направление рекреационного дайвинга мирового уровня. Часть популярных дайв-сайтов достижима только в ходе дайв-сафари с проживанием на борту.

В водах Багамских островов есть много мест кораблекрушений, часть из них достижима при любительских погружениях.

Казино 
На Багамах работает ряд казино и иных игорных заведений. В связи с ограничениями игорного бизнеса на территории США, поездки в багамские казино популярны среди американских туристов.

Достопримечательности

Российский сектор въездного туризма 
С 1 апреля 2009 года гражданам России для посещения Багамских Островов на срок, не превышающий 90 дней с целями, не связанными с извлечением прибыли, виза не требуется. Безвизовый статус должен благоприятно сказаться на увеличении потока туристов из России. Значительную часть российских туристов на Багамах составляют дайверы.

Примечания

Ссылки 
 Туристический портал Багамских островов

Экономика Багамских Островов